Курчалой:
 Курчалой — город в Чечне.
 Курчалой — чеченский тайп.